Płociczno peut désigner en Pologne :

 Płociczno, village de la voïvodie de Mazovie
 Płociczno, village de la voïvodie de Podlachie
 Płociczno, village de la voïvodie de Poméranie
 Płociczno, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Płociczno, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Płociczno-Tartak, village de la voïvodie de Podlachie